S.S.Renner kan som auktorsförkortning betyda:

 Susanne Renner
 Susanne Sabine Renner

Robotskapade auktorsförkortningar